Блиндер — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Блиндер, Алан (род. 1945) — американский экономист.
 Блиндер, Борис Маркович (1913—1998) — советский шашист (русские шашки), тренер, композитор и теоретик, шашечный деятель, гроссмейстер СССР.
 Блиндер, Валентин Ильич (1937—2021) — советский футболист, тренер.
 Блиндер, Наум Самойлович (1889—1965) — российско-американский скрипач, музыкальный педагог.